Сезон 1992/93 — 83-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 82-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в 21-й раз в своей истории стал чемпионом Австрии, а также в третий раз выиграл Суперкубок Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Чемпионский плей-офф

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Чемпионский плей-офф

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Суперкубок Австрии 

Время начала матча: центральноевропейское (MEZ)

Лига чемпионов УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1992/93
Чемпионат Австрии 1992/93 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1992/93 на сайте AustriaSoccer.at
Суперкубок Австрии 1992 на сайте AustriaSoccer.at
Лига чемпионов УЕФА 1992/93 на сайте AustriaSoccer.at

1992/1993
Аустрия Вена